

Mitologia greca 

Niso – giovane troiano protagonista, assieme all'amico Eurialo, di un celebre episodio dell’Eneide
Niso – re di Megara, figlio di Pandione II e fratello di Egeo
Niso – personaggio dell’Odissea, re di Dulichio, padre del pretendente Anfinomo
Niso – personaggio dell’Iliade, figlio di Irtaco e Arisbe e fratello maggiore di Ippocoonte e di Asio

Altro 

NISO – organizzazione benefica degli USA